Ludwig steht für:

 Ludwig, männlicher Vorname und Familienname
 Ludwig, Film von Luchino Visconti, siehe Ludwig II. (1973)
 Ludwig (Lernspiel), Lernspiel des Entwicklers OVOS zu Themen der Physik
 Ludwig (Musiker) (* 1992), italienischer Dance-Musiker
 Ludwig (Schiff, 1837), Raddampfer
 Ludwig (Schiff, 1872), Passagierschiff
 Ludwig (Software), Musik-Arrangier-Software der Firma ChessBase GmbH

Siehe auch:

 nach Peter Ludwig benannt:
 Museum Ludwig in Köln
 Suermondt-Ludwig-Museum in Aachen
 Ludwig Galerie Schloss Oberhausen
 Haus Ludwig für Kunst in Saarlouis
 Ludwig Museum Koblenz
 Ludwig Forum für Internationale Kunst in Aachen (1991)
 Peter und Irene Ludwig Stiftung
 Ludowig
 Ludwigsbahnhof
 Ludwigsdenkmal
 Ludwig von Ravensberg
 Ludwigs
 Ludwigsturm
 Ludwigsplatz
 Ludwigstraße
 Ludwigstraße (Garmisch-Partenkirchen)
 Ludwigsstraße (Mainz)
 Gruppe Ludwig, ein rechtsextremistische Terrorgruppe
 Ludwig-Musser, ein Hersteller von Schlagzeugen und Perkussion-Instrumenten
 Ludwig Institute for Cancer Research (LICR), weltweit tätige medizinische Forschungseinrichtung
 Ludvik
 Luiz
 Ludwigsgymnasium
 Prinz Ludwig
 Karl Ludwig
 Ludvig-Gletscher, Gletscher im ostantarktischen Viktorialand
 Verlag Ludwig
 Zeche Ludwig